Cina
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Tianhe, a Guangzhou
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Xinxing, a Qitaihe
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto di Manzhouli
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto di Zalantun
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Changyi, a Jilin
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Tiexi, a Shenyang
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Wanbailin, a Taiyuan
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Longfeng, a Daqing
 Sottodistretto di Xinghua – sottodistretto del distretto di Chengzihe, a Jixi